Saadé est un patronyme porté notamment par :

 Antoun Saadé (1904 - 1949), homme politique nationaliste pan-syrien, journaliste et philosophe libanais, fondateur du Parti social nationaliste syrien ;
 Gabriel Saadé (1922-1997), intellectuel et archéologue syrien ;
 Jacques R. Saadé (1937-2018), homme d'affaires franco-libanais ;
 Rodolphe J. Saadé (1970), directeur Général délégué et membre du Conseil d'Administration de CMA CGM, la troisième compagnie de fret maritime du monde.